Ива́н Серге́евич Трегу́бов (19 января 1930, с. Ливадка, Дубёнский район — 1 сентября 1992, Москва) — советский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР.

Образование 
В 1963 году окончил школу тренеров Военного факультета при Государственном дважды орденоносном институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Спортивная биография 
Олимпийский чемпион и чемпион мира 1956 года, лучший защитник мира 1958 и 1961 годов. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Выступал в паре с Николаем Сологубовым. Оба начинали свой спортивный путь на Дальнем Востоке. Именно по рекомендации Сологубова Трегубов был приглашён в Москву. Сологубов так отзывался о своём партнёре: «Я не знал спортсмена более выносливого, нежели мой товарищ. Прибавьте теперь к изумительной физической выносливости, громадной силе тонкость и остроту так называемого игрового мышления, безудержную, подчас чересчур залихватскую смелость, пушечный бросок („Трегубов может броском отрубить ногу“, — говорили о нём) — и перед вами предстанет непроходимый защитник».

Во время броска Трегубов всегда хитрил — то паузу делал, то вместо броска отдавал передачу на дальнюю штангу партнёру.

Трегубов почти не пользовался силовыми приёмами и тем не менее никогда один на один никому из противников не проигрывал. В Канаде Трегубова за мощную атлетическую игру прозвали «Иваном Грозным». Обладая высокой скоростью и манёвренностью при беге спиной вперёд, он, откатываясь, всё время сохранял необходимую дистанцию и выбивал шайбу у соперников благодаря мастерству владения клюшкой.

В 1962 году Трегубова отчисляют из ЦСКА. Он вместе с Зингером и группой молодых хоккеистов переходит в СКА (Куйбышев), где тренером был бывший армеец Виноградов. Два сезона был лидером в Куйбышеве, но затем получил тяжёлую травму ноги и уехал в Москву. Здесь на него вышел тренер воскресенского «Химика» Николай Эпштейн и предложил продолжить карьеру. Трегубов смог сыграть за «Химик» только сезон — нарушения режима свели на нет возможность возвращения на высокий уровень.

Введён в Зал Славы отечественного хоккея.

Похоронен на .

Клубная карьера 
 1950—1952 — ОДО (Хабаровск)
 1952—1962 — ЦДСА, ЦСК МО, ЦСКА
 1962—1964 — СКА (Куйбышев)
 1964—1965 — «Химик» (Воскресенск)

Достижения 
 Чемпион зимних Олимпийских игр (1956).
 Чемпион мира (1956), второй призёр ЧМ (1955 и 1957—1959), третий призёр ЧМ (1961). Лучший защитник мира (1958 и 1961 годы). На ЧМ и ЗОИ — 44 матча, забросил 14 голов.
 6-кратный чемпион СССР (1955, 1956, 1958—1961), второй призёр чемпионатов СССР (1952—1954 и 1957), третий призёр (1962). В чемпионатах СССР — 283 матча, забросил 60 шайб.
 Обладатель Кубка СССР (1954—1956 и 1961). В Кубке СССР забросил 9 шайб.
 Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1957).

Примечания

Ссылки 
 Наши хоккейные легенды — Иван Трегубов
 Биография Ивана Сергеевича Трегубова
 Фото могилы

Хоккейные защитники
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Куйбышев
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой